Пузур-Ашшур:

 Пузур-Ашшур I — правитель г. Ашшура в начале XX века до н. э.
 Пузур-Ашшур II — правитель г. Ашшура в XIX веке до н. э.
 Пузур-Ашшур III — правитель г. Ашшура, правил приблизительно в 1521 — 1497 годах до н. э.